Frans Julius Johan van Eysinga (1752-1828), Nederlands grietman (Doniawerstal)
Frans Julius Johan van Eysinga (1818-1901), Nederlands politicus, voorzitter Senaat